APX peut faire référence à :
  ;
 APX, une classe de complexité ;
 Atelier de construction de Puteaux, une ancienne manufacture d'armes française ;
 Atari Program Exchange, une division de la société Atari spécialisée dans la distribution de programmes développés par des indépendants.